Messier 4, kuglasti skup u zviježđu Škorpion
M4 Sherman, američki tenk iz Drugog svjetskog rata
M4 (SLBM), francuski nuklearni projektil
M4 (karabin), američki karabin (vatreno oružje)